Das ist eine Liste von Karnevals- und Fastnachtsmuseen in Deutschland.

 1. Niederrheinisches Karnevalsmuseum am Mattlerbusch in Duisburg
 Aachener Karnevalsmuseum im Haus des Grenzlandkarnevals
 Karnevalsmuseum Altes Zeughaus in Mönchengladbach
 Karnevalsmuseum Beckum im Gebäude des Stadtmuseums Beckum
 Karnevalsmuseum Blakenheim in Blankenheim in der Eifel 
 Deutsches Fastnachtmuseum in Kitzingen bei Würzburg
 Dürener Karnevalsmuseum im Ortsteil Lendersdorf der Stadt Düren 
 Düsseldorfer Karnevalsmuseum im Haus des Karnevals an der Rheinpromenade beim Hoppeditzdenkmal
 Erstes Thüringer Karnevalmuseum des Karnevalvereins Unweiser Rat in Königsee 
 Karnevalsmuseum Eschweiler 
 Freiburger Fasnetmuseum
 Karnevalsmuseum der Großen Dünnwalder KG im Et Hoppeditz-Hüsje im Stadtteil Dünnwald in Köln 
 Heinrich-Wimmmer-Karnevalsmuseum in Hilden 
 Fastnachtsmuseum Herbstein
 Kölner Karnevalsmuseum im Stadtteil Ehrenfeld in Köln
 Mainzer Fastnachtsmuseum
 Fastnachtsmuseum Narrenburg in Hettingen
 Narrenmühle Dülken
 Narrenschopf Bad Dürrheim
 Oberrheinische Narrenschau, Kenzingen
 Das Fasnetsmuseum der Plätzlerzunft in Weingarten (Württemberg)
 Rheinisches Fastnachtsmuseum Koblenz
 Karnevalsmuseum des RZK Goch im Steintor  der Stadt Goch 
 Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein, Orsingen-Nenzingen
 Fastnachtsmuseum Speyer
 Westfälisches Karnevalsmuseum im Teufelsturm der Stadt Menden
 Westfälisch-Rheinisches Karnevalsmuseum in Münster (Westfalen) 

Liste (Museen)
Karneval